Миньковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Миньковцы — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Миньковцы — село в Сквирском районе Киевской области.
 Миньковцы — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Миньковцы — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Миньковцы — село в Славутском районе Хмельницкой области.